Поворот винта (The Turn of the Screw) — термин, который может иметь несколько значений:

 Поворот винта (новелла)
 Поворот винта (фильм)
 Поворот винта (фильм, 1999) — телефильм, Великобритания.